Kent League 1895–96 var den anden sæson af den engelske fodboldliga Kent League. Ligaen havde deltagelse af 21 hold, der var opdelt i to divisioner. Begge divisioner spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af Northfleet FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Efter sæsonen forlod otte af de tolv hold i Division One ligaen. Det medførte, at de fem førstehold i Division Two blev rykket op i Division One, mens Division Two blev omdannet til en ren reserveholdsliga.

Resultater

Division One

Division Two

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 RSSSF – Kent League 
 Dover AFC – 1895-96 season

Noter 

Sæsoner i Kent Football League (1894-1959)
Fodbold i 1895
Fodbold i 1896